La Asociación de profesores de español e hispanistas en Grecia - ASPE (en griego: Σύλλογος των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας και Ισπανιστών - ΣEKI), es una organización profesional fundada en 1991 en Atenas Grecia. Dedicada a la formación de docentes o profesores universitarios de Grecia, respecto a a la enseñanza de la lengua española. Actualmente el español, al igual que las demás lenguas oficiales de los demás países de la Unión Europea, su enseñanza ha sido conocida e importante en Grecia en las últimas décadas sobre un auge sorprendente, lo que se pone en manifiesto en el hecho de que el Instituto Cervantes de Atenas. Encargado de gestionar más exámenes para la obtención de los diplomas español como lengua extranjera (DELE) del mundo. A pesar de ello, la presencia del español en el ámbito universitario es muy reducida, las carreras son de nuevo cuño y aún no se enseña como asignatura en el nivel secundaria estatal. Veamos, la situación con más detalle. Por ejemplo si alguien desea trabajar como profesor de español en Grecia (principalmente en las academias privadas o en clases particulares), se requiere un permiso de enseñanza de lengua extranjera del Ministerio de Educación del país. En líneas generales, para obtener el permiso de la enseñanza, los griegos necesitan licenciatura en Filología Hispánica o el DELE Superior y los nativos de español pueden ser licenciados en cualquier materia y carrera profesional. En los últimos años, el interés por el español en la sociedad griega es cada vez mayor, hecho que se pone en manifiesto tanto por el número de candidatos a las pruebas DELE como en el aumento de la demanda y oferta de español en las academias de idiomas. Sin embargo, como señala Ponce (2007:41), los profesores de estos centros no siempre tienen la preparación adecuada, a veces es suficiente con que sean hispanohablantes. Un último dato sobre la importancia que está adquiriendo el español en Grecia, es la novedad que se ha anunciado ofrecer cursos por parte del Ministerio de Educación griego en relación con los exámenes KPG (Kratikó Pistopoiitikó Glossomatheias), es decir, Certificado Estatal de Aprendizaje de la Lengua española.

Además tras unas elecciones celebradas en Grecia, han despertado en esta ocasión tanta atención en España que muchos programas de televisión, en la que han incluido entrevistas con ciudadanos griegos. En las redes sociales ha llamado la atención sobre la excelente pronunciación y capacidad de expresarse en español de los griegos entrevistados, desde los ciudadanos anónimos a políticos, como el alcalde de Atenas, que fue entrevistado por la prensa El Objetivo.

Referencias

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20160601043613/http://hispanismo.cervantes.es/Asociaciones_ficha.asp?DOCN=146

Asociaciones de hispanistas
Organizaciones de Grecia
Organizaciones fundadas en 1991
Cultura de Atenas